Slovo hon může být:

obecný význam
 hon – rozměrné pole vzniklé rozoráním mezí 
 odtud pak odvozené slovo honitba užívané v myslivosti
 Organizovaný lov zvěře, jehož se účastní větší počet lovců (minimálně tři). V myslivosti se označuje jako hon či honba. Účastníci honu se dělí na honce, kteří zvěř nahánější, často s pomocí psů, a střelce, kteří ji střílejí.
 Hon na čarodějnice: označení pro čarodějnické procesy ve středověké a raně novověké Evropě. Rovněž alternativní název pro antikomunistické aktivity v USA v letech  1950–1954 pod vedením senátora McCarthyho.

příjmení osob
 Jan Hon – bývalý starosta Vyškova, politik a Sokol 

v kultuře
Hon (film, 1966) – španělský film z roku 1966, režie Carlos Saura
Hon (film, 2012) – dánský film z roku 2012, režie Thomas Vinterberg

jednotky měření
hon (jednotka) nebo honec – stará česká jednotka délky i plošného obsahu 
hon (Egypt) – jednotka objemu ve starověkém Egyptě

jako součást názvu
Hon na lišku (film, 1966) – italský film z roku 1966, režie Vittorio de Sica
Hon na lišku (film, 2014) – americký film z roku 2014, režie Bennett Miller
Hon na ponorku – americký film  z roku 1990 podle knihy Toma Clancyho, režie John McTiernan
Hon na vlkodlaka – španělský film z roku 2004, režie Paco Plaza

Související články 
 náhon
 pohon
 záhon
 výhon